Dit is een lijst van planetoïden 90001-90100. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

Stand per 17 januari 2022. Afgeleid uit data gepubliceerd door het Minor Planet Center.
{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (90001) - || 2002 TV111 || 3 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (90002) - || 2002 TL142 || 3 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (90003) - || 2002 TP143 || 4 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (90004) - || 2002 TT144 || 5 oktober 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (90005) - || 2002 TM156 || 5 oktober 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (90006) - || 2002 TU176 || 5 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (90007) - || 2002 TE179 || 13 oktober 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (90008) - || 2002 TV185 || 4 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (90009) - || 2002 TQ200 || 4 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (90010) - || 2002 TS202 || 4 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (90011) - || 2002 TU206 || 4 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (90012) - || 2002 TA211 || 7 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (90013) - || 2002 TM240 || 9 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (90014) - || 2002 TO260 || 9 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (90015) - || 2002 TX264 || 10 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (90016) - || 2002 TY265 || 10 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (90017) - || 2002 TW266 || 10 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (90018) - || 2002 TP275 || 9 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (90019) - || 2002 TV283 || 10 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (90020) - || 2002 TV285 || 10 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (90021) - || 2002 TR286 || 10 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (90022) Apache Point || 2002 TL371 || 10 oktober 2002 || Apache Point || SDSS
|-
| (90023) - || 2002 UP2 || 28 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (90024) - || 2002 UT7 || 28 oktober 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (90025) - || 2002 UV7 || 28 oktober 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (90026) - || 2002 UM8 || 28 oktober 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (90027) - || 2002 UM18 || 30 oktober 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (90028) - || 2002 UQ20 || 28 oktober 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (90029) - || 2002 UY21 || 30 oktober 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (90030) - || 2002 UM22 || 30 oktober 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (90031) - || 2002 UH25 || 30 oktober 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (90032) - || 2002 UM28 || 30 oktober 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (90033) - || 2002 UT31 || 30 oktober 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (90034) - || 2002 UO32 || 30 oktober 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (90035) - || 2002 UQ34 || 31 oktober 2002 || Kvistaberg || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
| (90036) - || 2002 US37 || 31 oktober 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (90037) - || 2002 UL41 || 31 oktober 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (90038) - || 2002 UY44 || 31 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (90039) - || 2002 UN48 || 31 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (90040) - || 2002 UN49 || 31 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (90041) - || 2002 VU || 1 november 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (90042) - || 2002 VW1 || 1 november 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (90043) - || 2002 VD2 || 2 november 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (90044) - || 2002 VN2 || 2 november 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (90045) - || 2002 VC6 || 4 november 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (90046) - || 2002 VF12 || 2 november 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (90047) - || 2002 VT15 || 5 november 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (90048) - || 2002 VL16 || 5 november 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (90049) - || 2002 VM18 || 2 november 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (90050) - || 2002 VQ23 || 5 november 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (90051) - || 2002 VN25 || 5 november 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (90052) - || 2002 VA27 || 5 november 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (90053) - || 2002 VL28 || 5 november 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (90054) - || 2002 VC31 || 5 november 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (90055) - || 2002 VY36 || 2 november 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (90056) - || 2002 VP38 || 5 november 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (90057) - || 2002 VH48 || 5 november 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (90058) - || 2002 VC54 || 6 november 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (90059) - || 2002 VW56 || 6 november 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (90060) - || 2002 VR62 || 5 november 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (90061) - || 2002 VK63 || 6 november 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (90062) - || 2002 VQ64 || 7 november 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (90063) - || 2002 VW64 || 7 november 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (90064) - || 2002 VV65 || 7 november 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (90065) - || 2002 VQ74 || 7 november 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (90066) - || 2002 VF76 || 7 november 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (90067) - || 2002 VS76 || 7 november 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (90068) - || 2002 VV77 || 7 november 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (90069) - || 2002 VK79 || 7 november 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (90070) - || 2002 VN79 || 7 november 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (90071) - || 2002 VJ81 || 7 november 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (90072) - || 2002 VV81 || 7 november 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (90073) - || 2002 VH83 || 7 november 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (90074) - || 2002 VK84 || 7 november 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (90075) - || 2002 VU94 || 13 november 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (90076) - || 2002 VS95 || 11 november 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (90077) - || 2002 VS96 || 11 november 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (90078) - || 2002 VX97 || 12 november 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (90079) - || 2002 VN105 || 12 november 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (90080) - || 2002 VW107 || 12 november 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (90081) - || 2002 VS109 || 12 november 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (90082) - || 2002 VO114 || 13 november 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (90083) - || 2002 VB115 || 11 november 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (90084) - || 2002 VC116 || 11 november 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (90085) - || 2002 VE118 || 14 november 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (90086) - || 2002 VL135 || 7 november 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (90087) - || 2002 WS2 || 23 november 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (90088) - || 2002 WP6 || 24 november 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (90089) - || 2002 WH12 || 27 november 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (90090) - || 2002 WK14 || 28 november 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (90091) - || 2002 XG2 || 1 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (90092) - || 2002 XM4 || 1 december 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (90093) - || 2002 XS5 || 1 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (90094) - || 2002 XV5 || 1 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (90095) - || 2002 XB7 || 2 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (90096) - || 2002 XO9 || 2 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (90097) - || 2002 XU9 || 2 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (90098) - || 2002 XV9 || 2 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (90099) - || 2002 XL10 || 2 december 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (90100) - || 2002 XP13 || 3 december 2002 || Palomar || NEAT|}

Planetoïdenlijsten